Naama ist

 ein weiblicher Vorname
 der Name zweier Frauen, eines Ortes und einer Landschaft in der Bibel, siehe Naama (Bibel)
 eine Provinz in Algerien, siehe Naama (Provinz)
 eine Stadt in Algerien, siehe Naama (Algerien)

Siehe auch: Nama